Параисо Ескондидо има више значења:

 Параисо Ескондидо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо Ескондидо, Ваље де лас Калакас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Параисо Ескондидо, Плаја Параисо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Параисо Ескондидо (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Параисо Ескондидо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику